Станція Академіка Барабашова — станція харківського метро;
 Вулиця Академіка Барабашова — вулиця в Харкові, яка розташована на Салтівці;
 Ринок Барабашова (ТЦ "Барабашово") — найбільший промислово-речовий ринок України.